UM, las siglas pueden hacer referencia a:

 Unión Mallorquina: un partido político español; 
 Universidad de Maryland: universidad pública estadounidense; 
 Universidad de Miami: universidad privada estadounidense; 
 Universidad de Míchigan: universidad pública estadounidense; 
 Universidad de Montana: universidad pública estadounidense; 
 Universidad de Mendoza: universidad privada argentina; 
 Universidad de Morón: universidad privada argentina; 
 Universidad de Murcia: universidad pública española; o
 Universidad de Montevideo: universidad privada uruguaya.
 Unión Minera de Villanueva del Río y Minas: partido político

Siglas